Алейский — посёлок в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр Алейского сельсовета.

География 
Посёлок находится в центральной части края, примыкая к западной окраине города Алейска.
Климат 
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % от 795 жителей .

Инфраструктура 
МКОУ Первоалейская СОШ

Транспорт 
Проходит федеральная автомобильная трасса А-322 Барнаул — граница с Республикой Казахстан.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района